Le qualificazioni del singolare  del BRD Năstase Țiriac Trophy 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Qualificazioni

Teste di serie

  Serhij Stachovs'kyj (qualificato)
  Matthias Bachinger (qualificato)
  Filippo Volandri (ultimo turno, ritiro)
  Steve Darcis (ultimo turno)

 Marc Gicquel (primo turno) 
 Marius Copil (ultimo turno) 
 Flavio Cipolla (qualificato) 
 Florent Serra (ultimo turno)

Qualificati

  Serhij Stachovs'kyj
  Matthias Bachinger

  Flavio Cipolla 
  Jaroslav Pospíšil

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2013
ATP World Tour 2013